O Azerbaijão está dividido em:

 Capital: Baku
59 distritos (rayonlar; rayon, no singular), 
11 cidades (şəhərlər; şəhər, no singular), 
1 república autônoma (muxtar respublika), o Nakichevan, que contém:
6 distritos e
1 capital

Distritos 

Os distritos são as subdivisões de primeiro nível do Azerbaijão. Alguns distritos estão completa ou parcialmente localizados na autoproclamada República de Nagorno-Karabakh.

Cidades 

Cada distrito está dividido em cidades.

Rayon

Vilas 

 

he:מחוזות אזרבייג'אן
pt:Divisões administrativas do Azerbaijão